Кастельно-Маньоак (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Тарб.

Код INSEE кантона 6508. Всего в кантон Кастельно-Маньоак входят 29 коммун, из них главной коммуной является Кастельно-Маньоак.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 3 526 человек.

Ссылки  
 Национальный институт статистики  

Кантоны департамента Верхние Пиренеи